Helle steht für:

Vornamen
 einen meist weiblichen Vornamen, siehe Helle (Vorname)

Familiennamen
 Anton thor Helle (1683–1743), Theologe und Mitbegründer der estnischen Schriftsprache
 Astrid Emilie Helle (* 1962), norwegische Diplomatin
 Carl Helle (1870–1953), deutscher Fabrikant und Parlamentarier
 Ernst Carl Helle (1794–1850), deutscher Zuckerfabrikant
 Ernst Christoph Helle (1759–1826), deutscher Fabrikant, Kaufmann und Kommunalpolitiker
 Esko Helle (1938–2014), finnischer Politiker (SKDL), Parteivorsitzender
 Friedrich Wilhelm Helle (1834–1901), deutscher Dichter
 Georg von Helle genannt Pfeffer (1434–1498), kurmainzer Kanzler
 Heinz Helle (* 1978), deutscher Schriftsteller
 Helle Helle (* 1965), dänische Schriftstellerin
 Henri Helle (1873–1901), französischer Bogenschütze
 Horst Helle (* 1934), deutscher Soziologe
 Jürgen Helle (1931–2019), deutscher Jurist
 Kurt Helle-Haeusler (1894–1965), deutscher Politiker (DP) und Abgeordneter des Niedersächsischen Landtages
 Sigurd Helle (1920–2013), norwegischer Topograf und Polarforscher
 diverse adlige Familien aus Bremen, dem Harz und von Rügen, siehe von der Helle

Orte
 Helle (Bad Zwischenahn), Ortsteil von Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Helle (Balve), Ortsteil von Balve im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Helle (Gehrde), Ortsteil von Gehrde im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Helle (Groß Pankow), Ortsteil von Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Helle (Herford), Ortsteil von Herford-Elverdissen, Nordrhein-Westfalen
 Helle (Hennen), Ortsteil im Stadtbezirk Hennen in Iserlohn, Nordrhein-Westfalen
 Helle (Lindlar), Ortsteil von Lindlar im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Helle (Rappin), Ortsteil von Rappin im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Helle (Sommerland), Ortsteil von Sommerland im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Helle (Thumby), Ortsteil von Thumby im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Helle (Hohenfelde), Ortsteil von Hohenfelde (Steinburg), Schleswig-Holstein
 Helle (Jütland), Gemeinde im Ribe Amt, Dänemark
 Helle (Niederlande), Ortsteil von Nuth in der Provinz Limburg, Niederlande
 Helle (Norwegen), Ortsteil von Kragerø in der Provinz Telemark Fylke, Norwegen

Gewässer
 Helle (Spüligbach), Zufluss des Spüligbachs am Solling, Niedersachsen
 Helle (Orke), Zufluss der Orke im Rothaargebirge, Nordrhein-Westfalen
 Helle, französische und niederländische Bezeichnung für einen belgischen Bach, siehe Hill (Bach)
 Blanke Helle, See in Berlin

sowie:
 eine Figur der NS-Propaganda, siehe Tran und Helle
 Hellehallet, Vorlandgletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Hell
 Helles